Martin Ericsson (Gustafs, 4 de setembro de 1980) é um futebolista sueco.

Carreira 
 1998 :  IK Brage
 1999 :  IK Brage
 2000 :  IK Brage
 2001 :  IFK Göteborg
 2002 :  IFK Göteborg
 2003 :  IFK Göteborg
 2003-04 :  AaB Aalborg
 2004-05 :  AaB Aalborg
 2005-06 :  AaB Aalborg
 2006-07 :  Brøndby IF
 2007-08 :  Brøndby IF

Ericsson, Martin
Ericsson, Martin
Ericsson, Martin
Ericsson, Martin
Ericsson, Martin
Futebolistas do BK Häcken